Die Necker Mauritius Open 2022 fanden vom 7. bis 11. Juni 2022 in Grand Baie in Mauritius statt. Das erstmals ausgetragene Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2021/22 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Gold. Parallel fand ein Squashturnier der Damen der PSA World Tour der Damen 2021/22 statt. Es gehörte zur Kategorie PSA Challenger Tour 30.

Sieger wurden Diego Elías bei den Herren und Farida Mohamed bei den Damen, die beide an Position drei gesetzt ins Turnier starteten. Elías setzte sich im Finale gegen Mohamed Elshorbagy mit 11:2, 11:9 und 11:8 durch, während Mohamed das Endspiel gegen Tinne Gilis mit 11:7, 6:11, 13:11, 6:11 und 11:5 für sich entschied.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 24 Spielern. Die jeweils acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Grégory Gaultier bei den Herren und Kara Lincou bei den Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 110.000 US-Dollar bei den Herren und 30.000 US-Dollar bei den Damen.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2021/22
PSA World Tour der Damen 2021/22
Squashturnier in Mauritius